Laki kan avse:

Laki en vulkanspricka
Laki (språk) ett språk
LAKI - Lovisa Karlsson - en svensk Youtuber

Platser

Bulgarien 

 Lki, ort, Plovdiv, Obsjtina Lki,

Indonesien 

 Laki (flod),

Island 

 Laki, vulkan, Suðurland,

Polen 

 Łąki, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat garwoliński, 

Robotskapade Islandförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar